Sergej Novikov kan syfta på:
Sergej Novikov (matematiker)
ryska namnformen av Serhij Novikov, judoutövare
ryska namnformen av Sjarhej Novikaŭ, vitrysk skidskytt